Bullerjahn ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Bullerjahn (* 1962), deutsche Musikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Hans Bullerian (eigentl. Hans Bullerjahn; 1885–1948), deutscher Pianist, Dirigent und Komponist von E-Musik
 Jens Bullerjahn (1962–2022), deutscher Politiker (SPD)
 Mayk Bullerjahn (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Bullerjahn (1856–1911), deutscher Musiker

Bullerjahn bzw. Bullerjan steht ferner für:
 Bullerjahn (Studentenverbindung), eine bekannte Göttinger Musikveranstaltung
 Bullerjan, bekannter Hersteller von Heizöfen, oft auch synonym für Zimmerofen gebraucht
 eine Folge der Kriminalreihe Polizeiruf 110, siehe Polizeiruf 110: Bullerjahn